HMS Rose je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Rose (1757) 
 HMS Rose (K102) 

Rose